Epopella är ett släkte av kräftdjur. Epopella ingår i familjen Tetraclitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Epopella